ван Дален () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Ван Дален, Виггерт (1895—1968) — нидерландский футболист.
 Ван Дален, Виггерт (младший) (род. 1944) — нидерландский футболист.
 Ван Дален, Хуго (1888—1967) — нидерландский пианист.